Stâlpu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stâlpu (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Stâlpu (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu